GJW může znamenat: 
 GJW Praha spol. s.r.o., železniční dopravce
 Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově
 Gemeindejugendwerk, evangelická mládežnická organizace v Německu